Águas Frias – comune dello stato di Santa Catarina (Brasile)
 Águas Frias – freguesia di Chaves (Portogallo)